4869 Піотровський (4869 Piotrovsky) — астероїд головного поясу.
 Тадеуш Піотровський (пол. Tadeusz Piotrowski, англ. Thaddeus Piotrowski, народився 10 лютого 1940 року в Рисв'яці) — американський історик і соціолог українського походження.
 Піотровський Адріан Іванович (8(20).11.1898 — 21.11.1937) — російський і радянський перекладач, філолог, драматург, літературознавець, театральний критик.

Див. також
 Пйотровський